Komma (Pl. Kommas oder Kommata) steht für:

 Komma, ein Satzzeichen, siehe Kommaregeln
 Atemzeichen, in der Notenschrift Atemzeichen bzw. Trennzeichen von musikalischen Sinnabschnitten
 Aufzählungskomma in der chinesischen Schrift
 Dezimaltrennzeichen, Trennzeichen zwischen ganzem und gebrochenem Teil einer Zahl
 Komma (Diplomatik), ein in päpstlichen Urkunden des späten elften Jahrhunderts als Beglaubigungsmittel verwendetes Zeichen
 Komma (Magazin), ein katholisch orientiertes Magazin des MM Verlags, Aachen 
 Komma (Musik), Intervall
 Syntonisches Komma (didymisches Komma)
 Pythagoreisches Komma
 Komma (Rhetorik), ein kurzer Abschnitt innerhalb einer Periode
 Komma (Verslehre), ein kurzer, unselbständiger Abschnitt einer metrischen Periode
 Komma (Zeitschrift) der Fakultät Gestaltung, Hochschule Mannheim
 Komma-Dickkopffalter, ein Schmetterling aus der Familie der Dickkopffalter
 Unterkomma, diakritisches Zeichen des lateinischen Alphabetes

Komma ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Komma (1901–?), deutscher Journalist
 Georg Komma (1858–1935), österreichischer Feldmarschallleutnant
 Karl Michael Komma (1913–2012), deutscher Komponist und Musik-Publizist
 Michael Komma (* 1964), deutscher Eishockeyspieler, -funktionär und -trainer

Siehe auch:

 Koma (Begriffsklärung)
 Comma